Els dànaus són els descendents de Dànau, heroi egipci de la mitologia grega.
 Els dànaus, aqueus o argius, nom dels grecs en els poemes homèrics.
 Alguns han volgut identificar els dànaus amb els denyen, un dels pobles de la mar.